

Деннінг — місто, штат Арканзас
 Деннінг — місто, штат Нью-Йорк